ЗІП — акронім з літер кирилиці З, І, П. Може означати:
 ЗІП — комплект, призначений для експлуатації та ремонту техніки, зокрема і військової.
 ЗІП — підприємство в м. Кам'янське, виробник лакофарбової продукції
 ЗІП — завод вимірювальних приладів у Краснодарі

Див. також 
 ЗІП-АВТО — українська автосервісна компанія
 Зіпо (Chironius) — рід неотруйних змій з родини Вужеві
 ZIP (значення)
 Zippo — торгова марка виробника запальничок